Abeele ist der Familienname folgender Personen:

 Cyriel van den Abeele (1875–1946), belgischer Organist und Komponist
 Hendrik van den Abeele (1869–1931), belgischer Organist, Chorleiter, Komponist und Musikpädagoge
 Pieter van Abeele (1608–1684), niederländischer Stempelschneider